Mordechaj Ben-Porat
 Ziwa Ben-Porat